Ženská dvouhra Wuhan Open 2017 probíhala v druhé polovině září 2017. Do singlové soutěže wuchanského tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla česká světová čtrnáctka Petra Kvitová, kterou v úvodním kole vyřadila Číňanka Pcheng Šuaj, když všechny sady v tříapůlhodinové bitvě rozhodly tiebreaky. Po šesti vzájemných výhrách s ní Češka poprvé prohrála. Doba trvání 3.34 hodin znamenala druhý nejdelší zápas probíhající sezóny.

Tři nejvýše nasazené Garbiñe Muguruzaová, Simona Halepová a Karolína Plíšková vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky. Halepová ztratila šanci vystřídat na čele Španělku po vypadnutí ve druhém kole a Plíšková musela získat titul při současném vyřazení Muguruzaové ve čtvrtfinále, ale svou šanci rovněž ztratila prohrou ve čtvrtfinále.

Téměř tříhodinový souboj nenasazených hráček zvládla lépe Francouzka Caroline Garciaová, jež ve finále zdolala Australanku Ashleigh Bartyovou po třísetovém průběhu 6–7, 7–6 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour a zároveň první v kategorii Premier 5.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Wuhan Open
WTA Tour 2017
Tenis v Číně v roce 2017